Чемпионат России по хоккею с мячом 2010/2011 — 19-й сезон высшего дивизиона системы хоккейных (с мячом) лиг России —  Чемпионат России среди команд Высшей лиги сезона 2010/2011 .

Со следующего сезона название высшего дивизиона —  Суперлига .

Регламент 
Турнир проводится в два этапа.

Первый этап. Регулярный чемпионат.

На первом этапе четырнадцать участников играют между собой круговой турнир в два круга с разъездами по одной игре дома и на выезде (26 игр для каждой команды). Сроки проведения: с 10 ноября 2010 года по 2 марта 2011 года.

Команды, занявшие места с 1-го по 12-е, допускаются ко второму этапу. Остальные команды в итоговой таблице Чемпионата России сезона 2010/11 располагаются в соответствии с местами, занятыми на первом этапе соревнований.

Второй этап. Плей-офф.

Первые двенадцать команд по системе плей-офф определяют призёров чемпионата, начиная с 1/8 финала. Команды, занявшие места с 1-го по 4-е начинают играть с 1/4 финала. Сроки проведения: с 6 по 29 марта 2011 года.

Игры 1/8 финала и 1/4 финала состоят из двух матчей, по одной игре на своем поле и на поле соперника. Итоговые места команд, проигравших в 1/8 финала, определяется с учетом мест, занятых командами на первом этапе соревнований. Команда, занявшая наиболее высокое место в круговом турнире, занимает 9-е место и т. д., а команды, проигравшие в 1/4 финала, аналогично занимают места с 5-го по 8-е.

Полуфиналы, игры за 3-е место и финал проводятся до 2-х побед по схеме 1+2: 1-я игра проводится на площадке команд, которые классифицировались с наименьшим «номером» в сетке плей-офф, 2-я и, при необходимости, 3-я игра проводятся на площадке команд, которые классифицировались с наибольшим «номером» в сетке плей-офф.

Участники

Регулярный чемпионат

Результаты игр 

1. Матч «Волга» (Ульяновск) − «Водник» (Архангельск) не состоялся из-за необеспечения условий для его проведения. Команде «Волга» засчитано техническое поражение.

Таблица чемпионата

Плей-офф 

Команды, занявшие более высокие места в турнирной таблице первого этапа, имеют преимущество своего поля, и проводят первые матчи на выезде.

1. Выделены команды, победившие в парах.

2. Курсивом выделены команды, на чьих полях проводились первые матчи.

1/8 финала. 6 и 9 марта

 «Старт» (Нижний Новгород) − «Сибсельмаш» − 7:3; 3:5.
 «Локомотив» (Оренбург) − «Зоркий» (Красногорск) − 3:3; 1:14.
 «Родина» (Киров) − «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) − 3;6; 4; 6.
 «Уральский трубник» (Первоуральск) − «Кузбасс» (Кемерово) − 1:3; 2:6.

1/4 финала. 12 и 15 марта
 
 «Старт» (Нижний Новгород) − «Динамо-Казань» (Казань) − 5:10; 4:10.
 «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) − «Динамо» (Москва) − 2:6; 3:11.
 «Кузбасс» (Кемерово) − «Енисей» (Красноярск) − 6:0; 3:6.
 «Зоркий» (Красногорск) − «Байкал-Энергия» (Иркутск) − 7:0; 8:8.
1/2 финала. 18, 21 и 22 марта
 «Зоркий» (Красногорск) − «Динамо-Казань» (Казань) − 1:6; 6:8.
 «Кузбасс» (Кемерово) − «Динамо» (Москва) − 5:4, 3:11; 3:11.
Матчи за 3-е место. 25 и 28 марта
 «Кузбасс» (Кемерово) − «Зоркий» (Красногорск) − 5:8; 6:10.

Финал. 25, 28 и 29 марта

 «Динамо» (Москва) − «Динамо-Казань» (Казань) − 11:7; 4:8; 2:4.

Таблица плей-офф 
{| class=wikitable style="text-align:center;" width="500"
|-
! width=5%|Место
! width=25%|Команда
! width=5%|И
! width=5%|В
! width=5%|Н
! width=5%|П
! width=15%|М
! width=10%|Очки
|- style="background:#CCCCFF;"
| 1 || align="left"  | Динамо-Казань || 7 || 6 || 0 || 1 || 53 − 33= + 20|| 18
|- style="background:#CCCCFF;"
| 2 || align="left"|  Динамо-Москва || 8 || 5 || 0 || 3 || 60 − 35= + 25 || 15
|- style="background:#CCCCFF;"
| 3 || align="left"| Зоркий || 8 || 4 || 2 || 2 || 57 − 37 = + 20 || 14|- style="background:#CCCCFF;"
| 4 || align="left"| Кузбасс || 9 || 4 || 0 || 5 || 40 − 53 = − 13 || 12|-
| 5 || align="left"|  Байкал-Энергия || 2 || 0 || 1 || 1 || 8 − 15 = − 7 || 1
|-
| 6 || align="left"|  Енисей || 2 || 1 || 0 || 1 || 6 − 9 = − 3 || 3
|- 
| 7 || align="left"| СКА-Нефтяник || 4 || 2 || 0 || 2 || 17 − 24 = − 7 || 6
|-
| 8 || align="left"| Старт || 4 || 1 || 0 || 3 || 19 − 28 = − 9 || 3
|-
| 9 || align="left"| Сибсельмаш || 2 || 1 || 0 || 1 || 8 − 10 = − 2 || 3
|-
| 10 || align="left"| Родина || 2 || 0 || 0 || 2 || 7− 12 − 5 || 0
|-
| 11 || align="left"| Уральский трубник || 2 || 0 || 0 || 2 || 3 − 9 = − 6 || 0
|-
| 12 || align="left"| Локомотив || 2 || 0 || 1 || 1 || 4 − 17 = − 13 || 1
|- style="background:#ccffcc;"
|}

 Сводная таблица чемпионата  

 Итоговое положение 

 4. «Кузбасс» (Кемерово) (27 игроков): Роман Гейзель (22; −111+0), Сергей Морозов (12; −46+0) − Денис Борисенко (34; 0+1), Семён Козлов (32; 0+1), Сергей Большаков (11; 0+0), Константин Пепеляев (31; 0+1), Сергей Дубинин (34; 0+1), Павел Булатов (35; 0+1), Виктор Чернышёв (35; 21+11), Александр Ким (35; 10+18), Дмитрий Завидовский (32; 14+8), Николай Кадакин (27; 14+3), Павел Тетерин (35; 7+26), Денис Игошин (29; 0+2), Александр Антипов (33; 2+1), Денис Криушенков (35; 11+13), Дмитрий Стариков (35; 7+13), Павел Рязанцев (24; 41+11), Вадим Стасенко (35; 38+11). В составе команды также выступали Максим Дмитриевич Семёнов (5; 0+0), Илья Ермолов (1; 0+0), Алексей Пушкарёв (2; 0+0), Станислав Мансуров (13; 0+0), Вячеслав Морзовик (1; 0+0), Владислав Тарасов (5; 1+0), Руслан Тремаскин (4; 0+0) и вратарь Дмитрий Анфиногенов (3; −8+0).
 5. «Енисей» (Красноярск) (21 игрок): Роман Черных (10; −41), Евгений Борисюк (19; −59+2) − Алексей Щеглов (28; 3+9), Иван Щеглов (28; 2+2), Алан Джусоев (19; 0; 0), Юрий Викулин (27; 5+14), Вячеслав Вдовенко (25; 5+2), Евгений Швецов (28; 5+14), Антон Нагуляк (28; 4+4), Толстихин (28; 2+1), Олег Земцов (24; 0+2), Артём Иванов (27; 0+3), Вячеслав Маркин (28; 6+13), Артём Бондаренко (28; 35+4), Сергей Ломанов-мл. (27; 49+26), Анатолий Суздалев (24; 9+5), Антон Храпенков (16; 3+1), Михаил Пашкин (13; 4+1), Сергей Почкунов (28; 20+3). В составе команды также выступали: Вячеслав Швецов (7; 1+1) и Алексей Садовский (6; 0+0).
 6. «Байкал-Энергия» (Иркутск) (24 игрока): Алексей Савельев (10; −37), Денис Рысев (18; −52) − Анатолий Голубков (27; 5+0), Максим Блем (28; 5+1), Андрей Веселов (23; 1+2), Виктор Черных (12; 0+0), Юрий Тимофеев (16; 1+2), Шадрин Евгений (28; 7+14), Андрей Ковалёв (16; 1+5), Сергей Артёменко (28; 1+2), Павел Дубовик (28; 7+9), Максим Гавриленко (21; 8+26), Максим Кошелев (24; 3+6), Александр Егорычев (27; 9+2), Александр Насонов (23; 36+18), Роман Мурзин (23; 10+3), Константин Савченко (26; 3+11), Тимофей Безносов (19; 7+2), Андрей Герасимов (28; 17+2), Евгений Яковлев (27; 10+2). В составе команды также выступали Кирилл Магасумов (1; 0+0), Денис Нохрин (9; 0+0), Никита Ерахтин (3; 0+0), Нурмамед Шафиев (4; 0+0).
 7. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) (24 игрока): Олег Андрющенко (6; −21), Виктор Яшин (27; −108+3) − Михаил Прокопьев (30; 0+2); Дмитрий Попов (28; 7+11), Дмитрий Разуваев (17; 5+0), Сергей Горчаков (25; 4+8), Максим Рязанов (22; 2+1), Михаил Тюко (30; 8+7), Алексей Гладышев (30; 7+14), Денис Варлачёв (26; 1+2), Евгений Корев (21; 5+3), Артём Вшивков (30; 18+5), Илья Болдыков (14; 0+0), Андрей Прокопьев (17; 0+0), Марат Сыраев (29; 11+17), Станислав Исмагилов (30; 15+3), Антон Оппенлендер (30; 9+3), Евгений Стеблецов (30; 14+8), Сергей Юсупов (24; 9+2), Егор Шицко (11; 4+1), Фёдор Розвезев (8; 1+2). В составе команды также играли Юрий Соколов (2; 0+0), Алексей Федосов (3; 0+0) и вратарь Андрей Маслов (1; −2).
 8. «Старт» (Нижний Новгород) (24 игрока): Евгений Шайтанов (17; −86), Александр Евтин (9; −57) − Максименко Денис (30; 1+0), Алексей Селиванов (24; 0+0), Максим Семёнов (20; 1+0), Александр Труфанов (18; 6+1), Костантин Стебихов (29; 0+1), Александр Патяшин (26; 15+1), Александр Гаврилов (29; 3+9), Павел Гаврилов (30; 12+10), Денис Корев (29; 5+6), Дмитрий Чекулаев (28; 0+0), Сергей Гаврилов (24; 5+0), Евгений Черепанов (28; 5+8), Леонид Бедарев (28; 12+11), Руслан Галяутдинов (30; 7+12), Антон Рычагов (26; 7+4), Рауан Исалиев (20; 12+1), Алексей Киселёв (24; 7+1), Михаил Красиков (23; 9+5). В команде также выступали Андрей Климкин (10; 0+0), Олег Осипов (1; 0+0) и вратари Роман Тимофеев (5; −20) и Вадим Лямин (1; 0).
 9. «Сибсельмаш» (Новосибирск) (22 игрока): Сергей Наумов (24; −81), Сергей Громов (7; −18) − Сергей Каргаполов (27; 0+0), Евгений Свиридов (28; 11+3), Андрей Могильников (26; 2+1), Николай Мельников (24; 0+11), Роман Макаренко (24; 0+1), Сергей Рогулев (27; 16+3), Игорь Войтович (28; 9+3), Игорь Сычёв (28; 6+6), Алексей Голитаров (25; 6+2), Фёдор Миронов (24; 9+1), Денис Потёмин (27; 2+22), Антон Шевцов (28; 4+9), Евгений Маврин (17; 13+7), Анатолий Старых (26; 15+2), Сергей Таранов (18; 6+1), Павел Анисимов (22; 1+0). В команде также выступали Никита Юрлов (1; 0+0), Никита Свиридов (3; 0+0), Денис Турков (3; 0+0) и Сергей Ган (3; 0+0). 1 мяч в свои ворота забил Денис Слаутин «Родина» (Киров).
 10. «Родина» (Киров) (23 игрока): Дмитрий Вершинин (26; −122) − Дмитрий Черепанов (28; 0+12), Михаил Жданов (28; 2+4), Павел Чарушин (28; 0+0), Игорь Леденцов (27; 2+5), Константин Поскрёбышев (26; 1+0), Максим Зубарев (18; 0+2), Андрей Мороков (26; 20+6), Константин Зубарев (24; 13+7), Денис Слаутин (27; 17+12), Дмитрий Евтюшин (28; 10+13), Александр Ронжин (28; 2+4), Иван Бойко (27; 3+4), Евгений Перевощикв (24; 3+5), Вячеслав Бронников (27; 27+7), Олег Пивоваров (22; 4+0), Алмаз Миргазов (26; 7+0). В составе команды также выступали Андрей Клабуков (8; 0+0), Антон Рычков (2; 0+0), Владимир Глушак (1; 1+0), Алексей Ланских (9; 1+0) и вратари Максим Шакиров (3; −10) и Михаил Шиляев (1; −6).
 11. «Уральский трубник» (Первоуральск) (19 игроков): Антон Мокеев (16; −53), Сергей Саблин (13; −68+1) − Максим Комаров (26; 0+0), Тимур Кутупов (27; 0+3), Артём Ахметзянов (28; 7+1), Андрей Кислов (28; 2+15), Дмитрий Чулочников (23; 2+1), Дмитрий Сафуллин (12; 0+0), Евгений Сысоев (27; 2+3), Ян Муравский (24; 0+1), Григорий Липин (25; 0+1), Андрей Орлов (23; 0+0), Максим Ширяев (26; 12+3), Дмитрий Степченков (27; 8+8), Евгений Крячко (24; 5+7), Александр Воронковский (21; 4+4), Евгений Игошин (26; 20+7), Дмитрий Черных (19; 1+0), Павел Чучалин (28; 12+2). 1 мяч в свои ворота забил Алексей Котельников «Динамо» (Москва).
 12. «Локомотив» (Оренбург) (18 игроков): Александр Морковкин (22; −106+1), Илья Куйвашев (7; −53) − Вадим Горшунов (25; 6+1), Михаил Цывунин (27; 2+4), Борис Вавилов (28; 2+2), Иван Козлов (28; 5+2), Павел Курочкин (19; 0+1), Дмитрий Алексанин (23; 1+0), Евгений Трофимов (18; 0+0), Игорь Уфандеев (28; 2+10), Евгений Кузнецов (26; 0+3), Семён Подкин (25; 7+5), Александр Кузнецов (25; 4+4), Руслан Нейфельд (27; 1+4), Сергей Швырёв (28; 0+7), Андрей Балыкин (28; 4+10), Сергей Лихачёв (21; 2+0), Дмитрий Чехутин (28; 32+3).
 13. «Волга» (Ульяновск) (25 игроков): Максим Москвичёв (16; −68), Дмитрий Сергеев (12; −65) − Михаил Добрынин (25; 0+0), Олег Хайдаров (20; 1+9), Александр Захваткин (25; 3+5), Денис Непогодин (25; 2+2), Максим Фасхудинов (25; 2+0), Евгений Конин (21; 0+0), Равиль Сиразетдинов (24; 3+4), Юрий Карсаков (21; 1+0), Игорь Иванов (19; 1+3), Алексей Загарских (17; 6+7), Алексей Мосягин (21; 2+3), Алмаз Набиуллин (18; 2+0), Сергей Харитонов (13; 10+2), Денис Цыцаров (34; 12+2), Александр Савельев (25; 16+2), Евгений Волгужев (12; 2+0). В команде также выступали Игорь Лукьянов (1; 0+0), Дмитрий Барашков (3; 0+0), Евгений Мастрюков (7; 7+3), Виталий Макаров (4; 1+1), Дмитрий Оськин (1; 0+0), Сергей Шебонкин (5; 0+1) и Сергей Башаев (1; 0+0).
 14. «Водник» (Архангельск) (21 игрок): Всеволод Харчев (11; −70), Григорий Лапин (14; −66+1) − Роберт Сокольников (24; 1+1), Сергей Калинин (24; 2+3), Роман Сухоруков (25; 0+1), Антон Орловский (17; 0+1), Илья Пономарёв (25; 4+2), Станислав Клюшанов (25; 2+2), Николай Ярович (25; 1+6), Николай Гаврилов (24; 1+5), Евгений Дергаев (25; 23+9), Владислав Заостровцев (20; 0+2), Алексей Голдин (21; 0+2), Олег Рязанов (14; 1+2), Александр Воюшин (23; 1+0), Александр Антонов (23; 17+2), Сергей Катугин (14; 2+2), Александр Серов (25; 4+1), Артём Шеховцов (25; 10+1). В команде также выступали Евгений Бабиков (1; 0+0) и Алексей Попутников (1; 0+0).

 Лучшие игроки сезона 

29 апреля 2011 года исполком ФХМР утвердил итоги сезона 2010/11: список 22-х лучших игроков сезона и 4-х лучших игроков по линиям; список, в котором представлены игроки, тренеры, руководитель клуба, судья и хоккейная школа, которым будут вручены индивидуальные призы ФХМР.

 22 лучших хоккеиста 

 Вратари:  Роман Гейзель («Кузбасс»),  Антон Ахмеров («Зоркий»);
 Защитники:  Пётр Захаров («Зоркий»),  Павел Булатов («Кузбасс»),  Юрий Викулин («Енисей»),  Василий Грановский («Динамо-Москва»),   Юрий Логинов («Зоркий»),  Павел Франц («Динамо-Казань»);
 Полузащитники:  Александр Тюкавин («Динамо-Москва»),  Иван Максимов («Динамо-Москва»),  Юрий Погребной («Динамо-Казань»),  Дмитрий Савельев («Динамо-Москва»),  Сергей Шабуров («Динамо-Казань»),  Ринат Шамсутов («Динамо-Москва»),  Максим Чермных («Динамо-Казань»),  Алексей Доровских («Зоркий»);
 Нападающие:  Сергей Ломанов («Енисей»),  Сергей Обухов («Динамо-Казань»),  Павел Рязанцев («Кузбасс»),  Максим Ишкельдин («Зоркий»),  Игорь Ларионов («Динамо-Казань»),  Александр Насонов («Байкал-Энергия»).

 Лучшие игроки по линиям 
 Вратарь:  Роман Гейзель («Кузбасс»)
 Защитник:  Пётр Захаров («Зоркий»)
 Полузащитник:  Александр Тюкавин («Динамо-Москва»)
 Нападающий:  Сергей Ломанов («Енисей»)

 Индивидуальные призы ФХМР 
 Самый результативный игрок по системе гол+пас:  Иван Максимов («Динамо-Москва»)
 Лучший снайпер:  Сами Лаакконен («Динамо-Казань»)
 Лучший новичок:  Вадим Васильев («Зоркий»)
 Игрок-джентльмен:  Александр Тюкавин («Динамо-Москва»)
 Самый ценный игрок плей-офф:  Сергей Обухов («Динамо-Казань»)
 Самый ценный игрок чемпионата России:  Иван Максимов («Динамо-Москва»)
 Президент клуба чемпиона России:  Дмитрий Самаренкин («Динамо-Казань»)
 Тренер клуба чемпиона России:  Владимир Янко («Динамо-Казань»)
 Тренер сборной команды России — чемпиона мира 2011 г.:  Сергей Фирсов («Сибсельмаш»)
 Лучший судья: Игорь Иванов (Нижний Новгород)
 Лучшая ДЮСШ России: ДЮСШ «Кузбасс» (Кемерово)

 Статистика игроков 
 Бомбардиры Ассистенты По системе гол+пас'''

См. также 
 Кубок России по хоккею с мячом 2010/2011
 Первенство России по хоккею с мячом среди команд первой лиги 2010/2011

Примечания

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России

2011